Čistá est un toponyme qui peut désigner :

Čistá, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Čistá, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Čistá, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Čistá u Horek, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie